Die Dubarry – film del 1951 diretto da Georg Wildhagen
Die Dubarry – film del 1975 diretto da Werner Jacobs